est la formule brute de plusieurs isomères.

 Aminophénol, numéro CAS  (mélange d'isomères)
 2-Aminophénol, numéro CAS 
 3-Aminophénol, numéro CAS 
 4-Aminophénol, numéro CAS 
 Phénylhydroxylamine, numéro CAS 
 Piconol ou 2-pyridineméthanol, numéro CAS 
 Alcool nicotínique ou 3-pyridineméthanol, numéro CAS 
 Alcool isonicotínique ou 4-pyridineméthanol, numéro CAS 
 Lactame de Vince, numéro CAS